Kornilow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

Alexander Alexandrowitsch Kornilow (1862–1925), russischer Historiker und Politiker
Boris Petrowitsch Kornilow (1907–1938), russischer Dichter
Denis Alexandrowitsch Kornilow (* 1986), russischer Skispringer
Lawr Georgijewitsch Kornilow (1870–1918), russischer General und Oberbefehlshaber der russischen Armee (1917)
Wladimir Alexejewitsch Kornilow (1806–1854), russischer Vizeadmiral
Wladimir Nikolaewitsch Kornilow (1928–2002), russischer Dichter, Prosaschriftsteller, Literaturkritiker